Il Premio al miglior film canadese è un premio cinematografico annuale assegnato dal Festival internazionale del cinema di Toronto ad un film giudicato il miglior lungometraggio canadese. A partire dal 2017, il premio è sponsorizzato il premio è sponsorizzato dalla società di abbigliamento Canada Goose e quindi conosciuto come il "Canada Goose Award for Best Canadian Feature Film".

Vincitori

Note

Premi cinematografici canadesi
Premi per il miglior film